Это список знаменосцев, которые представляли Армению на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Армения на Олимпийских играх

Примечания